Hermannstadt ist:

 der deutsche Name der Stadt Sibiu in Siebenbürgen, Rumänien
 der deutsche Name der Stadt Heřmanovice in Mähren, Tschechien
 ein deutscher Name der Stadt Heřmanův Městec in Böhmen, Tschechien, auch Hermannstädtel

Siehe auch:
 Komitat Hermannstadt, historische Verwaltungseinheit des Königreichs Ungarn in Siebenbürgen
 Hermannstetten